Plantes: Aquestes espècies són conegudes amb el nom comú de coixí de monja
 Echinocactus grusonii
 Astragalus tragacantha
 Erinacea anthyllis